Plaatsen in de Verenigde Staten
 Stephenson (Michigan)
 Stephenson County, county in Illinois

 Personen
 George Stephenson (1781–1848), Brits uitvinder
 James Stephenson (1889–1941), Brits acteur
 Jan Stephenson (1951), Australisch golfer
 John Stephenson, Brits gereedschapsmaker uit de 19e eeuw en mede-oprichter van de lettergieterij Stephenson Blake
 Marjory Stephenson (1885–1948), Brits biochemicus
 Neal Stephenson (1959), Amerikaans sciencefictionschrijver
 Randall L. Stephenson (1960), Amerikaans industrieel en huidige CEO van AT&T 
 Robert Stephenson (1803–1859), Brits ingenieur
 Robert D'Onston Stephenson (1841–1916), Brits schrijver
 William Stephenson (1889–1953), Brits ontdekkingsreiziger
 William Samuel Stephenson (1897-1989), Canadees gevechtspiloot, zakenman en spymaster

Anders
 Ms. Stephenson, personage verbonden aan South Park Elementary in de animatieserie South Park
 Stephenson Blake, een voormalige lettergieterij in Sheffield, in 1818 mede-opgericht door gereedschapsmaker John Stephenson samen met zilversmid William Garnett en financier James Blake
 Stephenson's Rocket, een door Robert Stephenson in 1829 gebouwde stoomlocomotief